Chiesa di Santa Maria Annunziata di Betlemme – Ferrara
 Chiesa di Santa Maria di Betlem – Modica
 Chiesa di Santa Maria di Betlemme – Padova
 Chiesa di Santa Maria in Betlem – Pavia
 Chiesa di Santa Maria di Betlem – Sassari
 Complesso di Santa Maria di Betlemme – Napoli
 Monastero di Santa Maria di Betlem – Foligno